Port Egmont bezeichnet:

einen natürlichen Hafen im Norden der Falklandinseln, siehe Port Egmont (Bucht)
die erste britische Ansiedlung an diesem Hafen, siehe Port Egmont (Falklandinseln)
eine Mangrovenbucht in Grenada